«Алёша» — советский художественный фильм режиссёра Виктора Обухова.

Сюжет 
Окончив педагогический институт, Алёша Хромов приехал по распределению в незнакомый ему город. Новый коллектив, первые опыты на работе… Обывательские пересуды не сломили молодого преподавателя литературы. Прошло время — и незнакомый город стал родным…

В ролях 
 Виталий Юшков — Алёша Хромов
 Наталия Флоренская — Наташа Мариева
 Эрнст Романов — Михаил Петрович Карташов, завуч
 Геннадий Корольков — Аркадий Николаевич, директор техникума
 Елена Говорухина — Рая Белевич
 Владимир Шихов — Гриценко
 Нина Веселовская — Мария Иосифовна Савина
 Пётр Любешкин — Борис Ильич
 Александр Мовчан — Морозов
 Элла Некрасова — Елена Станиславовна, секретарь директора техникума
 Сергей Бачурский — Андрей, водитель микроавтобуса
 Пётр Кадочников
 Георгий Кондратьев — Олег Мареев
 Константин Максимов
 Владимир Сизов
 Дмитрий Шилко — Пелевин, отец Наташи
 Клавдия Хабарова — учительница (нет в титрах)
 Ирина Шмелёва — студентка техникума (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Шайкевич
 Режиссёр: Виктор Обухов
 Оператор: Игорь Лукшин
 Художник: Борис Добровольский
 Звукорежиссёр: Ярополк Лапшин
 Композитор: Юрий Саульский

Технические данные 
 Цветной, звуковой

Ссылки 
 
 Сцены фильма, снимавшиеся в Свердловске

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы СССР 1980 года